Hamou ist der Familienname folgender Personen:

 Lou Hamou-Lhadj, US-amerikanischer Animator
 Maxime Hamou (* 1995), französischer Tennisspieler